Josef Meyer (Zwitsers politicus) (1811-1864), Zwitsers politicus
 Josef Meyer (Belgisch politicus) (1939-), Belgisch Duitstalig politicus